Dicko est un nom de famille ouest-africain d'origine peul, qui peut désigner :

 Hammadoun Dicko, homme politique malien
 Harandane Dicko, photographe malien
 Ibrahim Hamma Dicko, chanteur et compositeur malien
 Mahmoud Dicko, imam malien
 Nouha Dicko, footballeur français
 Romane Dicko, judokate française
 Saïdou Dicko, photographe burkinabé
 Souleymane Dicko, rappeur

Homonymie de patronyme
Patronyme africain